Гришинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Гришинское сельское поселение — входит в Киквидзенский район, Вологодская область
 Гришинское сельское поселение — входит в Первомайский район, Крым
 Гришинское сельское поселение — входит в Оленинский район, Тверская область